

Geografia 
 Trissino – comune italiano
 Valle di Trissino – valle delle prealpi vicentine

Persone
 Trissino – famiglia aristocratica vicentina
 Santa Savina Trissino († 30 gennaio 311 d.C.) – venerata dalla Chiesa cattolica
 Oldrado da Tresseno – podestà di Milano nel XIII secolo
 Olderico Trissino – nobile e politico vicentino del XII secolo, primo della sua famiglia di cui esistono notizie da fonti primarie
 Gian Giorgio Trissino (Vicenza 1478 – Roma 1550) – umanista e letterato del XVI secolo, mentore di Andrea Palladio
 Leonardo Trissino  (Vicenza 1467 – Venezia 1511) – avventuriero del XV-XVI secolo
 Francesco Trissino (Vicenza 1809-1883) – scrittore e letterato del XIX secolo
 Gian Giorgio Trissino (Vicenza 1877 – Milano 1963) – cavaliere italiano

Pagine correlate 
 Palazzo Trissino (disambigua)
 Villa Trissino